Plesiosaure (ordre) (Plesiosauria)
 Plesiosaure (gènere) (Plesiosaurus)